2 miejscowości w Polsce:
 Stawnica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze
 Stawnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów